Yaoundé-aftalen, som har navn efter Camerouns hovedstad, var en associeringsaftale mellem 18 tidligere afrikanske kolonier og EU (dengang EF). Den blev indgået i 1963 og afløst i 1975 af aftalen med ACP-landene.

EU-politik